Siers ist der Familienname folgender Personen:

 Pete Siers (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Theodor Siers (1910–1991), deutscher Schachkomponist